In Your Eyes (George Benson), een album van George Benson uit 1983
 In Your Eyes (Peter Gabriel), een nummer van Peter Gabriel uit 1986
 In Your Eyes (Niamh Kavanagh), een nummer van Niamh Kavanagh, winnaar van het Eurovisiesongfestival in 1993
 In Your Eyes (Kylie Minogue), een nummer van Kylie Minogue uit 2002
 In Your Eyes (2004), een film uit 2004
 In Your Eyes (2014), een film uit 2014
 In Your Eyes (Robin Schulz), een nummer van Robin Schulz uit 2020
 In Your Eyes (The Weeknd), een nummer van The Weeknd uit 2020